Csehország
 Loužek, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Loužek, Turnov településrésze a Semilyi járásban